Jméno a příjmení Lukáš Vlček má více nositelů:

 Lukáš Vlček (herec) (* 1981) – český divadelní herec
 Lukáš Vlček (politik) (* 1982) – český politik, od roku 2012 zastupitel Kraje Vysočina, od roku 2006 starosta města Pacova
 Lukáš Vlček (básník) (* 1974) – český básník a fotograf
 Lukáš Vlček (fotbalista) (* 1981) – český fotbalista